Prašivka je obecné hovorové označení pro jedovatou, nejedlou nebo neznámou houbu, respektive takovou, která se běžně nesbírá. Také se někdy nesprávně používá jako synonymum pro prášivku nebo pýchavku.

Pod tímto výrazem se může také skrývat:
Psoroptes – rod parazitických roztočů způsobujících psoroptózy, zejm ušní prašivinu králíků, koní, koz a ovcí nebo psoroptovou prašivinu, kožní onemocnění ovcí, skotu, koz, lam a koní.
prašivka králičí (Psoroptes cuniculi) 
prašivka koňská (Psoroptes equi)
 prašivka ovčí (Psoroptes ovis)
Peter Pettigrew – vedlejší postava ze světa Harryho Pottera proměněná v krysu jménem Prašivka
Prašivka (Východolabská tabule) – je vrch v okrese Hradec Králové

Podobné výrazy 

 prášivka (Bovista) – rod hub z čeledi pýchavkovitých (není totéž, co pýchavka)
 Prášilka – vrch v okrese Náchod

Reference